Благода́тное (; до 2016 г. Жовтне́вое) — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 158 человек. Почтовый индекс — 75213. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525483502.

Местный совет 
75213, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Преображенка, ул. Кирова, 23

Примечания

Ссылки 
 Благодатное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции